Levica je lahko:

 Levica (Déi Lénk), politična stranka v Luksemburgu
 Levica (Die Linke), politična stranka v Nemčiji
 Levica (Левица, Levica), politična stranka v Severni Makedoniji
 Levica, politična stranka v Sloveniji
 Levica (La Izquierda), bivša politična koalicija
 Levica (Alternative Linke; La Gauche; La Sinistra; L'Alternativa sanestra), politična stranka v Švici
 Levica (La Sinistra), volilna in politična koalicija
 Združena levica, koalicija političnih strank v Sloveniji
 politična levica